Antelope (comtat de Sacramento), concentració de població designada pel cens a l'estat de Califòrnia
 Antelope (Montana), concentració de població designada pel cens a l'estat de Montana 
 Antelope (Oregon), població dels Estats Units a l'estat d'Oregon
 Antelope Canyon, canyó a Arizona, Estats Units
 Antelope Hills, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Wyoming
 Antelope Valley-Crestview, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Wyoming
 Expedició d'Antelope Hills, campanya organitzada entre el 1858 per part dels Rangers de Texas i membres d'altres tribus ameríndies aliades contra poblats dels comanxes i els kiowes a la Comanchería